est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diamine
 benzathine, numéro CAS 
 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine ou 3,3',5,5'-tétraméthyl-4,4'-biphényldiamine, numéro CAS 
 tétraméthyl-benzidine ou 2,3,5,6-tétraméthyl-4,4'-biphényldiamine, numéro CAS 
 N,N,N',N'-tétraméthyl-(1,1'-biphényl)-4,4'-diamine, numéro CAS 
 N1,N2-bis(2-méthylphényl)-1,2-éthanediamine, numéro CAS 
 N,N-diméthyl-4-((4-(méthylamino)phényl)méthyl)-benzénamine, numéro CAS ,
  N1-(1-méthylpropyl)-N4-phényl-1,4-benzènediamine, numéro CAS 
 N-(1-méthylpropyl)-N'-phénylbenzène-1,2-diamine, numéro CAS 
 N,N'-éthylènedi-m-toluidine, numéro CAS 
 N,N'-éthylènedi-p-toluidine, numéro CAS 
 4,4'-éthylènedi-3-toluidine, numéro CAS 
 4-((4-aminophényl)méthyl)-N-(1-méthyléthyl)-benzénamine, numéro CAS 
 3-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzylméthylamine, numéro CAS 
 2-skatylquinuclidine, numéro CAS 

 Pyridine
 phéniramine, numéro CAS 
 7,8,9,10-tétrahydro-11-amino-4-éthyl-6H-cyclohepta(b)quinoline, numéro CAS 

 Nitrile
 tétracyclopropylsuccinonitrile, numéro CAS